Dudu Georgescu
 George Georgescu (1887-1964), chef d'orchestre roumain
 Nicholas Georgescu-Roegen

Patronyme roumain